Расова може да се отнася за:

 Расова (Румъния), село в Румъния
 Расова (Черна Гора), село в Черна Гора

Вижте също 
 Расово (пояснение)